Пирамид-Винсент (, ) — вершина высотой 4215 метров над уровнем моря в массиве Монте-Роза в Пеннинских Альпах в Италии на границе регионов Пьемонт и Валле-д’Аоста. Первое восхождение на вершину Пирамид-Винсент совершили Иоганн Николус Винсент и Жак Кастель с двумя сопровождающими 5 августа 1819 года. В 1994 году UIAA включил Пирамид-Винсент в основной список официального перечня альпийских четырёхтысячников.

Физико-географическая характеристика 
Вершина Пирамид-Винсент расположена целиком на территории Италии на границе регионов Пьемонт и Валле-д’Аоста. Высота вершины Пирамид-Винсент составляет 4215 метров над уровнем моря. Вершина является одним из четырёхтысячников массива Монте-Роза. Относительная высота вершины Пирамид-Винсент составляет 128 метров, родительской вершиной по отношению к Пирамид-Винсент является Шварцхорн, которая расположена примерно в 700 метрах к северу. Вершины соединены перевалом Колле Винсент (4087 метров). В 1994 году UIAA при составлении списка горных вершин-четырёхтысячников Альп поместил Пирамид-Винсент в основной список, так как она удовлетворяла топографическому критерию. В списке UIAA она занимает 30 место по абсолютной высоте.

Вершина получила своё название в честь одного из авторов первого восхождения, Иоганна Николауса Винсента.

История восхождений 
Пирамид-Винсент стала первой покорённой вершиной массива Монте-Роза. Первое восхождение на вершину Пирамид-Винсент совершил горный инженер и владелец золотых рудников из Аланьи Иоганн Николаус Винсент с двумя своими рабочими и охотником Жаком Кастелем при поиске новых месторождений золота. Они стартовали 4 августа 1819 года из Грессоне, переночевали в горах в одной из хижин, принадлежащих Винсенту, и 5 августа удачно достигли вершины по юго-восточной стороне Пирамид-Винсент. В этом же году было совершено ещё два восхождения на Пирамид-Винсент.

Первое восхождение по северному хребту было совершено братьями Адольфом и Германом Шлагинтвейтами в сопровождении гида Питера Бека в 1851 году.

Маршруты восхождений 
Самый простой маршрут на вершину проходит по северо-западному хребту вершины и имеет II категорию сложности по классификации UIAA. Также привлекательными для альпинистов считаются маршруты по юго-западной стене вершины (все маршруты имеют категорию сложности III+).

Маршруты по южной стене Пирамид-Винсент считаются достаточно опасными и сложными и имеют V категорию сложности.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Пеннинские Альпы
Горные вершины Италии
Альпинизм в Италии